__БЕЗКН__

Aequornithes (од латинског aequor, што значи водено пространство + грчког ornithes, што значи птице), или језгро водених птица дефинишу се као "најмањи инклузивни кладус који садржи Северне гњурце и Корморане".

Монофилетско порекло групе тренутно подржава неколико молекуларних филогенских студија.

Таксономија 
Aequornithes садрже кладусе Gaviiformes, Sphenisciformes, Procellariiformes, Ciconiiformes, Suliformes и Pelecaniformes. Не садржи неколико неповезаних група водених птица као што су фламингоси и гњурци (Mirandornithes), њорке (Charadriiformes), и Anseriformes.

На основу целокупне геномске анализе редова птица, кагу и сунчана чапља (Eurypygiformes) и три врсте тропских птица (Phaethontiformes) заједно представљају Eurypygimorphae што је најближа сестринска група са Aequornithes у кладусу Ardeae.

Кладограм 
Кладограм је саставио Џ. Г. Берли са сарадницима.

Референце

Спољашње везе 

Птице